Federico Agliardi est un footballeur italien né le  à Brescia en Italie. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Palmarès 
  Italie espoirs
 Euro espoirs
 Vainqueur : 2004.
  Italie olympique
 Jeux olympiques
 Médaille de bronze : 2004.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance à Brescia
Footballeur italien
Gardien de but du Brescia Calcio
Joueur du Cosenza Calcio
Gardien de but du Palerme FC
Joueur du Rimini Calcio
Gardien de but du Calcio Padoue
Gardien de but du Bologne FC 1909
Gardien de but de l'AC Cesena
Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 2004
Médaillé de bronze olympique italien
Naissance en février 1983